Василий Петроченко:
 Петроченко, Василий Григорьевич (1918—1991) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, подполковник в отставке СССР.
 Петроченко, Василий Иванович (1917—?) — доктор биологических наук, заведующий лабораторией Всесоюзного института гельминтологии имени К.И. Скрябина, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1977; в составе коллектива — за цикл работ «Биологические основы профилактики гельминтозов сельскохозяйственных животных», опубликованных в 1962—1975 годах).
== Примечания ==